McCrea est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 

 Barry McCrea (né en 1974), écrivain irlandais ;
 Francis N. McCrea (1852-1926), homme politique canadien ;
 Jane McCrea, américaine loyaliste ;
 Joel McCrea (1905-1990), acteur américain ;
 
 John McCrea (né en 1966), bédéiste nord-irlandais ;
 William McCrea (1904-1999), mathématicien britannique ;
 William McCrea, homme politique irlandais.

Toponyme

Canada 

 McCrea Heights, ville ontarienne

États-Unis 

 McCrea, ville de Louisiane
 McCrea, canton du Minnesota

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme